Историческая область Керман, в античные времена известная как Кармания, примерно соответствует современному остану Керман на юго-востоке Ирана. После буидского завоевания и насильственной исламизации Керман был вовлечён в общеиранскую историю.

Список правителей Кермана:

Источники 
 
 Кутлугханиды// Рыжов К. В. Все монархи мира. Мусульманский Восток VII—XV вв.— М.: Вече, 2004.
 Музаффариды// Рыжов К. В. Все монархи мира. Мусульманский Восток VII—XV вв.— М.: Вече, 2004.
 

К
История Ирана
Керман